Алекса́ндр Алексе́евич Ряби́нин (, Копнино, Селивановский уезд Владимирской губернии, Российская империя — 8 декабря 1997) — российский и советский валторнист, педагог и дирижёр, Народный артист РСФСР (1976).

Александр Рябинин учился в Ленинградской консерватории в классе Михаила Буяновского. Во время учёбы в 1935—1941 годах Рябинин работал в оркестрах Ленинградского радио и филармонии. После окончания консерватории в 1941 году переехал в Москву и в 1945 окончил Высшее училище военных дирижёров. С 1945 по 1977 год был солистом оркестра Большого театра. В 1945—1948 преподавал в Высшем училище военных дирижёров, а с 1951 — в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (с 1979 профессор).

Среди учеников Рябинина — Заслуженный артист Армении и Заслуженный артист РФ Ремир Матикян (1935—2003), Заслуженный артист РФ Василий Тарасов, Заслуженный артист РФ Леонид Мельников, мульти-инструменталист, композитор, аранжировщик, лауреат фестивалей джазовой и импровизационной музыки Аркадий Шилклопер и др.

27 мая 1951 года награждён орденом «Знак Почёта»

В 1968 году Александр Рябинин был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР.

В 1976 году Александр Рябинин был удостоен звания Народного артиста РСФСР.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Литература 
 
 Музыкальная энциклопедия в 6 тт., 1973—1982

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Академические музыканты России
Валторнисты по алфавиту
Валторнисты России
Военные дирижёры и капельмейстеры СССР
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Похороненные на Ваганьковском кладбище